Kälken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kälken, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun och Ronneby kommun,  (36,5 ha)
Kälken, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Kälken, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,

Se även
Kälke

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn